Kuhtz ist der Familienname von 

 Ralf Kuhtz (1960–2022), deutscher Basketballspieler

Kuhtz ist die deutsche Bezeichnung des polnischen Dorfes Kusice in der Woiwodschaft Westpommern